Rosslyn kan syfta på:

Geografi
 Rosslyn, Gauteng – ett område i staden Akasia i Sydafrika
 Rosslyn, Winchester – en plats i Winchester i Storbritannien
Rosslyn, Virginia – en plats i Virginia i USA

Platser
Rosslyn Chapel – ett kapell i Skottland